Иван Шеховцов:
  (род. 1929) — советский и украинский архитектор, заслуженный архитектор Украины.